Galat se može odnositi na:
 
 Galna kiselina, soli ili estri galne kiseline
 Galijum, so koja sadrži oksianione galijuma